Бянь:

 Бянь — китайская фамилия 卞 (Bian).
 Бянь Цзинчжао – китайский художник.
 Бянь Цюэ — в китайской мифологии один из богов-покровителей врачей